Гийом Дезире Жозеф Декамп (1779, Лилль — 25 декабря 1858, Париж) — французский художник.

Биография 
Гийом Декамп был учеником Франсуа-Андре Венсана. В 1802 году он выиграл вторую Римскую премию за картину на античный сюжет. Благодаря этому он смог совершить путешествие в Италию, где изучал живопись и античные древности. Он был замечен королём Неаполя, наполеоновским маршалом Мюратом, и приглашён в Неаполь в качестве придворного живописца. 

Гийом Декамп является автором большого числа картин, гравюр и литографий, из которых наибольший интерес представляют работы, созданные в период Первой империи, и особенно в неаполитанский период.

Гийом Декамп выполнил также ряд картин на религиозный сюжет для таких церквей, как Сент-Эсташ в Париже, Сент-Андре в родном для художника Лилле, и базилики Сан-Мартино-аи-Монти в Риме.

Галерея

Литература 
 Michael Bryan, Bryan's dictionary of painters and engravers, Macmillan, 1903, p. 62

Примечания 

Художники Франции XIX века